Джеймс Ма́ршалл (Джи́ми) Хе́ндрикс (; имя при рождении — Джо́нни Аллен Хе́ндрикс (); 27 ноября 1942, Сиэтл, Вашингтон, США — 18 сентября 1970, Лондон, Англия, Великобритания) — американский гитарист-виртуоз, певец и композитор. В 2009 году журнал «Time» назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времён. Широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки.

Хендрикса ещё при жизни называли феноменом и гением. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания. Говоря о новшествах Хендрикса, критики подчёркивают, что он расширил диапазон и словарь электрогитары, словно изменив лицо рок-музыки.

В сентябре 2020 года в русском переводе вышла книга Мика Уолла «Жизнь и смерть Джими Хендрикса» (оригинальное название — «Two Riders Were Approaching: The Life & Death of Jimi Hendrix»).

Биография

1942—1964 
Хендрикс родился в Сиэтле (штат Вашингтон) и при рождении получил имя Джонни Аллен Хендрикс. Родители — Эл Хендрикс и Люсиль Джетер (индианка по происхождению). Отец Хендрикса родился в Ванкувере и переехал в Сиэтл, когда женился на Люсиль, в то время ей было 16 лет. Вернувшись с войны, Эл дал сыну новое имя — Джеймс Маршалл.
На Хендрикса оказали огромное влияние события в семье — развод родителей в 1951 году, смерть матери в 1958 году. Джими питал привязанность к своей бабушке Норе Розе Мур. Нора, чей отец был наполовину ирландцем и наполовину чероки, а мать — мулаткой, воспитала в Джими гордость за его американское происхождение. Дед и бабушка Джими были актёрами варьете в Ванкувере.

После смерти матери Джими купил акустическую гитару за 5 долларов, определив этим своё будущее. Бросив школу, он уделял всё свободное время игре на гитаре и прослушиванию старых пластинок Би Би Кинга, Мадди Уотерса, Хаулин Вулфа, Роберта Джонсона и Элмора Джеймса.
Джими от рождения был левшой, однако его отец Эл пытался заставить того играть правой рукой, так как верил, что леворукость связана с дьяволом. Вследствие этого Джими играл правой рукой при отце, в противном случае был риск раз и навсегда лишиться гитары. Тем не менее, когда отец уходил, он переворачивал гитару и в результате смог освоить технику «upside-down», то есть играть как левша, но на гитаре, настроенной под правшу. Позже, когда Джими стал жить один, он настроил гитару под левую руку.

После этого Хендрикс играл с несколькими местными сиэтлскими группами. Первой его группой была The Velvetones. Вскоре он был приговорён к 2 годам заключения за угон машины. Но его адвокат смог изменить приговор на 2 года службы в армии, в 101-й воздушно-десантной дивизии. Меньше чем через год Хендрикс был демобилизован из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В армии Хендрикса характеризовали как очень плохого солдата: он постоянно спал на посту, ему нельзя было поручить ни одного дела. По словам одного из офицеров, «у него не было ни одного положительного качества».

После возвращения из армии Хендрикс и его друг Билли Кокс переехали в Кларксвилл, где создали группу King Kasuals, а затем в Нэшвилл, где они играли, а иногда и жили, в клубах на Джефферсон Стрит — традиционном центре чёрного сообщества Нэшвилла.

В 1964 году Джими Хендрикс перебрался в Нью-Йорк, где под псевдонимом Морис Джеймс начал работать как приглашенный гитарист с такими артистами как Сэм Кук, Тина Тернер и группой The Isley Brothers. Некоторое время он играл в группе Литтл Ричарда, но отношения у них не сложились, и Хендрикс ушёл, взял новый псевдоним Джимми Джеймс и основал собственную группу The Rain Flowers, которую затем переименовал в The Blue Flames. Хендрикс выбрал это название с намеком на одноименную группу певца из Мемфиса Джуниора Паркера, а также потому, что оно рифмовалось с его сценическим псевдонимом Джимми Джеймс.

1965—1966 
15 октября 1965 года Хендрикс подписал трехлетний контракт с Эдом Чалпином: согласно контракту он получал 1 доллар и 1 % гонорара, записываясь с Кёртисом Найтом. Этот контракт позже стал причиной судебной тяжбы между Хендриксом и звукозаписывающими фирмами.

Летом 1966 года у Хендрикса была собственная группа и постоянная работа в клубе «Cafe Wha?» в Нью-Йорке. В этот период Хендрикс познакомился и работал вместе с гитаристами Джеффом Бакстером и Эллен Макилвэйн. Хендрикс стал близким другом гитариста по имени Рэнди Вульф (поскольку в The Blue Flames оказались двое музыкантов с именем Рэнди, Хендрикс придумал для Вулфа псевдоним «Калифорния», поскольку тот недавно переехал из Калифорнии в Нью-Йорк). Позже Рэнди Калифорния стал одним из основателей группы Spirit. Также Хендрикс познакомился с Фрэнком Заппой. Заппа показал Джими только что изобретенную педаль эффектов «wah-wah» (вау-вау), которую Джими впоследствии освоил в совершенстве, и которая стала неотъемлемым элементом его «фирменного» звучания. Также на формирование звука Хендрикса повлияли ряд групп британского вторжения (особенно The Yardbirds и The Who) и классики тяжёлого гаражного рока — The Sonics и Линк Рэй.

The Jimi Hendrix Experience 

Когда на одном из выступлений The Blue Flames в «Cafe Wha?» Хендрикса увидела Линда Кит, подруга Кита Ричардса, она была поражена его игрой и не могла поверить, что он не знаменит. Линда познакомила Хендрикса с ушедшим из группы The Animals Чесом Чандлером, который заключил контракт с Хендриксом, став его продюсером, и помог собрать новую группу The Jimi Hendrix Experience, куда вошли басист Ноэль Реддинг и барабанщик Митч Митчелл. Хендрикс переехал в Лондон. Линда Кит и бывший менеджер The Animals Майк Джеффери устроили грандиозное «открытие таланта из Гринвич-Виллидж», «забыв», что у Джими уже давно была своя группа, в которой он играл под псевдонимом Джимми Джеймс. Вот так Jimmy James and the Blue Flames ушли в прошлое. В 1969 году Хендрикс в интервью настаивал, что Джимми Джеймс — лишь сценический псевдоним, как и Морис Джеймс, но никак не часть названия группы.

Уже после нескольких выступлений у группы появилось множество фанатов. Первым синглом стала кавер-версия песни «Hey Joe», блюза, написанного Билли Робертсом, который был в то время стандартом для рок-групп. Хендрикс слышал, как эту песню исполнял Тим Роуз, и переделал её под свой психоделический стиль. Ещё больший успех пришёл к The Jimi Hendrix Experience после выхода оригинальной композиции «Purple Haze», записанной с сильно искаженным тяжелым гитарным звуком. Вместе с балладой «The Wind Cries Mary» эти три песни попали в Топ-10.

Хендрикс и его подруга Кэти Итчингем переехали в дом на Брук-стрит, 23 в центре Лондона. По соседству с этим домом, на Брук-стрит, 25, когда-то жил композитор Георг Фридрих Гендель. Хендрикс, зная об этом совпадении, купил записи Генделя. Эти два дома сейчас являются музеем Генделя, который посвящён обоим музыкантам.

1967 

Вышел первый альбом группы под названием «Are You Experienced».

31 марта 1967 года Хендрикс попал в больницу с ожогами рук — после того как в первый раз поджёг гитару во время выступления в театре «Астория».

Второй альбом — Axis: Bold as Love — развил стиль, обозначенный в «Are You Experienced?». Выход альбома чуть не был сорван, когда Джими потерял мастер-запись первой стороны диска. Так как подходил срок сдачи, Хендрикс и Чендлер за одну ночь смикшировали запись из отдельно записанных партий. Хендрикс потом говорил, что никогда не был полностью доволен результатом.

1968 

Возрастающая конфронтация с Ноэлом Реддингом, влияние наркотиков и алкоголя, а также усталость наложили свой негативный отпечаток на гастрольное турне The Jimi Hendrix Experience по Скандинавии. 4 января 1968 года Хендрикс был арестован в Стокгольме за погром в номере отеля.

Третий альбом — Electric Ladyland — стал более электронным и экспериментальным, чем предыдущие записи. Он включает 15-минутный блюз «Voodoo Chile», джазовую композицию «Rainy Day, Dream Away/Still Raining, Still Dreaming» и, пожалуй, самую известную версию песни Боба Дилана «All Along the Watchtower». Дилан говорит, что эта версия ему нравится даже больше, чем собственная.

Хендрикс решил вернуться в США и основал в Нью-Йорке свою собственную студию звукозаписи, в которой он мог реализовывать любые свои музыкальные замыслы. Строительство студии, которая была названа «Electric Lady», было завершено только в середине 1970-х, уже после смерти Хендрикса.

Дисциплинированность, аккуратность Хендрикса в работе превратились в эксцентричность, неопределённость. Перфекционизм Хендрикса (песню «Gypsy Eyes» записали только с 43-го дубля, и Джими всё равно не был удовлетворен) в комбинации с пристрастием к наркотикам вынудили Чеса Чендлера уйти, в мае 1968 года он передал управление своему партнёру Майку Джеффери.
Джими заставил гитариста Дэйва Мэйсона сделать более двадцати дублей акустического сопровождения в «All Along the Watchtower». Глубоко неуверенный в своём голосе, Хендрикс часто записывал вокал, спрятавшись за студийными экранами.

1969 
24 февраля 1969 года The Experience выступила в Лондонском «Альберт Холле», сняв фильм, обозначенный как последнее выступление группы. На самом деле музыканты продолжали выступать вместе до 29 июня, когда они выступили на поп-фестивале в Денвере. После этого концерта Ноэль Реддинг объявил, что уходит из группы.

3 мая Хендрикс был арестован в аэропорту Торонто, после того как в его багаже был найден героин, и был отпущен под залог в  долларов. Хендрикс утверждал, что наркотики были подброшены в его сумку фанатом, что скорее всего является правдой, так как даже после его смерти в анализах не было обнаружено следов героина. Но, несмотря на это, в прессе была запущена кампания о том, что он сидел на героине.

К августу Хендрикс собрал новую группу Gypsy Sun and Rainbows, чтобы сыграть на фестивале в Вудстоке. В состав группы, кроме Хендрикса, вошли басист Билли Кокс, барабанщик Митч Митчелл, ритм-гитарист Ларри Ли, а также Джерри Велез и Юма Султан, игравшие на перкуссии. Это выступление наиболее известно исполнением инструментальной версии гимна США «The Star-Spangled Banner», которая перешла в «Purple Haze», затем в соло и в «Villanova Junction». После завершения программы Джими в ответ на требования публики сыграл свой хит «Hey Joe». Многие считают, что это было лучшее выступление Хендрикса.

1970 год 
The Gypsy Sun and Rainbows не просуществовала долго: под давлением своих друзей, близких к набиравшему в то время силу радикальному негритянскому движению, Хендрикс сформировал новое трио Band of Gypsys, состоявшее только из чернокожих музыкантов. В него вошли басист Билли Кокс и барабанщик Бадди Майлз.

С открытием студии Electric Lady Хендрикс стал проводить больше времени за студийной работой, записывая новые песни.

30 августа 1970 года Хендрикс в последний раз выступил в Великобритании на фестивале «Isle of Wight» вместе с Митчеллом и Коксом. Хендрикс выразил своё недовольство фанатам из-за того, что те требовали играть старые хиты и не хотели знать о новых музыкальных идеях Хендрикса. Видеозапись этого концерта была выпущена под названием «Wild Blue Angel».

6 сентября, на его последнем выступлении на фестивале «Open Air Love & Peace», состоявшемся на острове Фемарн в Германии, Хендрикс поначалу был встречен зрителями чрезвычайно неприветливо (фестиваль был омрачен ужасной погодой и мародёрством «Ангелов ада», нанятых организаторами в качестве охраны), но после первого же номера взял ситуацию под контроль и успешно завершил концерт, включавший 13 песен.

Хендрикс остался в Англии и утром 18 сентября 1970 года был найден мертвым в номере отеля «Samarkand» в Лондоне.

Он провёл ночь со своей тогдашней подругой, немкой Моникой Шарлотт Даннеманн, и умер в постели, захлебнувшись рвотными массами после приёма 9 таблеток снотворного. По словам Даннеманн, она заметила, что с Джими происходит что-то не то, однако боялась вызвать врачей из-за находившихся повсюду в квартире наркотиков. Несколько лет спустя Даннеманн утверждала, что Хендрикс был ещё жив, когда его переносили в машину скорой помощи, но её комментарии по этому делу были очень противоречивыми и менялись от интервью к интервью. В фильме-биографии Хендрикса врач, дежуривший тогда на скорой, сказал, что к тому моменту, когда Джими увезли в больницу, спасти его уже было невозможно.

В результате расследования, предпринятого журналистами и друзьями Хендрикса в 1990-е, был опрошен ряд свидетелей, которые независимо друг от друга опровергли показания Моники относительно времени происшествия. В соответствии с отчетом патологоанатома Хендрикс был мертв уже к 5:30 утра, тогда как звонок в скорую от Моники поступил в 11 часов 18 минут. Было выявлено ещё несколько странных аспектов, которые так и не нашли объяснения. Хендрикс был найден полностью одетым на застеленной кровати; при этом оба водителя скорой и врач, который занимался Джими в госпитале, говорят, что он был очень грязным. Доктор Джон Баннистер был дежурным хирургом в тот день; он вспоминал, что в гортани, глотке и легких Хендрикса было значительное количество красного вина. Однако токсикологический отчет показал крайне низкое содержание алкоголя в крови.

Джими Хендрикс похоронен на Гринвудском кладбище в Рентоне в штате Вашингтон (где покоится его мать) — вопреки завещанию быть похороненным в Англии. Является одним из семи музыкантов, входящих в Клуб 27.

Посмертная дискография Джими Хендрикса насчитывает более 350 записей.

Музеи и выставки 
В мае 2010 года новостное агентство «BBC News» сообщило, что в лондонском доме Джими Хендрикса откроется выставка, приуроченная к 40-летию со дня его смерти. На этой выставке были продемонстрированы рукописная лирика, одежда и другие памятные вещи.

Избранная дискография

Студийные альбомы 

 Are You Experienced (1967)
 Axis: Bold as Love (1967)
 Electric Ladyland (1968)

Посмертные записи 
 The Cry Of Love (записан 1968—1970, выпущен в 1971)
 Rainbow Bridge (записан 1968—1970, выпущен в 1971)
 The Eternal Fire (записан 1965—1967, выпущен в 1971)
 War Heroes (записан 1967—1970, выпущен в 1972)
 Loose Ends (записан 1967—1970, выпущен в 1974)
 Crash Landing (записан 1967—1974, выпущен в 1975)
 Midnight Lightning (записан 1969—1975, выпущен в 1975)
 Nine to the Universe (записан 1969, выпущен в 1980)
 Voodoo Soup (записан 1968—1970, выпущен в 1995)
 First Rays of the New Rising Sun (записан 1968—1970, выпущен в 1997)
 South Saturn Delta (записан 1967—1970, выпущен в 1997)
 Valleys Of Neptune (записан 1967—1970, выпущен в 2010)
 People, Hell & Angels (записан 1967—1970, выпущен в 2013)
 Both Sides Of The Sky (записан 1968—1970, выпущен в 2018)

Концертные записи 

 Band of Gypsys (записан 1 января 1970, выпущен в марте 1970)
 Isle of Wight (записан 30 августа 1970, выпущен в 1971)
 In The West (записан 1969—1970, выпущен в 1972)
 The Jimi Hendrix Concerts (1982)
 Jimi Plays Monterey (1986)
 Radio One (1988)
 Live Isle Of Wight '70 (1991)
 Stages (1991)
 Woodstock (1994)
 BBC Sessions (1998)
 Live at Woodstock (1999)
 Band of Gypsys Live at the Fillmore East (1999)
 Blue Wild Angel (2002)
 Live at Berkeley (2003)
 Live in Maui (2020)

Сборники 
 Smash Hits (апрель 1969)
 The Singles Album (1983)
 Kiss The Sky (1984)
 Jimi Hendrix: Cornerstones 1967-1970 (1990)
 The Ultimate Experience (1992)
 Experience Hendrix: The Best of Jimi Hendrix (1997)
 Blues (1994)
 BBC Sessions (1998)
 The Jimi Hendrix Experience (бокс-сет) (2000)
 Voodoo Child — The Jimi Hendrix Collection (2002)
 The Singles Collection (бокс-сет) (2003)
 Martin Scorsese Presents the Blues: Jimi Hendrix (2003)
 West Coast Seattle Boy: The Jimi Hendrix Anthology (бокс-сет) (2010)
 Winterland (бокс-сет) (2011)

Литература 
Мик Уолл. Жизнь и смерть Джими Хендрикса. — М. : Эксмо, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-04-1107765

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джими Хендрикса
 Jimi Hendrix на allmusic.com
 Jimi Hendrix на discogs.com
 Jimi Hendrix на musicbrainz.org
 Jimi Hendrix на rollingstone.com
 Подробная дискография, сет-листы концертов

 Фотогалерея
 Jimpress
 

 
Гитаристы по алфавиту
Гитаристы, вошедшие в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone
Захлебнувшиеся рвотными массами
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Музыканты Band of Gypsys
Музыканты психоделического рока
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы Великобритании
Рок-гитаристы США
Соло-гитаристы
Хиппи
Умершие от передозировки лекарств
Члены Зала славы рок-н-ролла